Международный аэропорт Гуйян Лундунбао  — аэропорт, обслуживающий Гуйян, столицу провинции Гуйчжоу, Китай.

Аэропорт Гуйян Лундунбао был открыт 28 мая 1997 года, под нынешним называнием существует с 19 января 2006 года. Находится в 11 километрах к юго-востоку от центра города Гуйян. Занимает площадь около 4 км², располагает одной взлетно-посадочную полосой длиной 3200 метров и шириной 45 метров, которая может принимать широкофюзеляжные самолёты Boeing 747, Airbus A330. Терминал занимает площадь около 3,4 км², и рассчитан на 2000 прилетающих/улетающих пассажиров в час.

Статус международного получил в 2006 году.

В 2018 году пассажиропоток международного аэропорта Гуйян Лундунбао перешагнул отметку в 20 000 000 человек, и аэропорт стал 21-м по загруженности загруженным аэропортом в материковом Китае.

На территории аэропорта ранее располагалось штаб-квартира авиакомпании China Express.

Расширение 
В 2010 году аэропорт Гуйян превысил проектную пропускную способность в 5 миллионов пассажиров в год. Проект расширения аэропорта с общим объёмом инвестиций около 3,4 млрд юаней был одобрен и начался в сентябре 2010 года. Целью было довести общий годовой пассажиропоток до 15,5 млн, а грузопоток до 220 тыс. тонн в год.

Авиакомпания Hainan Airlines начала еженедельный рейс в Париж, Франция, 24 марта 2019 года, впервые открыв Гуйян и провинцию Гуйчжоу для международных дальних рейсов.

A-CDM 
В июне 2017 года аэропорт Гуйян начал сотрудничество с компанией по обслуживанию авиационных данных VariFlight в отношении установки системы совместного принятия решений в аэропортах (A-CDM). Основной целью такой системы является повышение своевременности и безопасности работы аэропорта.

Терминалы 
Аэропорт располагает двумя терминалами. T1 используется в качестве международного терминала и T2 в качестве внутреннего терминала. Терминалы связаны между собой мостом. Ещё одно здание терминала (T3) находится в стадии строительства, открытие запланировано на 2019 год. Терминал 1 располагает 10 стойками регистрации, 4 выходами на посадку. Терминал 2 располагает 28 выходами на посадку, 8 багажными каруселями.

Трафик и статистика

Наземный транспорт

Городской автобус 
Из Гуяна в аэропорт ходят обычные городские маршруты № 216 (07:00 — 21:00), 243 (07:00 — 16:00), 254 (07:00 — 19:00) .

Автобусы-шаттлы 
Специализированные шаттлы отправляются в разные часы в аэропорт из пяти точек города, это: North Railway Station, Jinyang Bus Terminal, Huaguoyuan City Terminal, Qingyan Ancient Town. Во всех случаях время проезда составляет 60 минут.

Железнодорожный транспорт 
Станция скоростных наземных поездов располагается в нескольких минутах ходьбы от аэропорта. Доступны поезда до городов Гуйлинь, Гуанчжоу, Наньнин и Гуйян.

Метро 
В настоящее время строится линия метро которая будет связывать город с аэропортом.

Автобусы дальнего следования 
Междугородный автовокзал аэропорта Гуйян находится в Терминале 2 на этаже B1, зале прибытия. Автобусы ежедневно ходят в города Цзуньи, Бицзе и Аньшунь.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 World Aero Data 

Транспорт Гуйяна
Аэропорты Китая